Eberhard Hanfstaengl – storico dell'arte tedesco
 Edgar Hanfstaengl – commerciante ed editore tedesco nel campo artistico
 Ernst Hanfstaengl – imprenditore tedesco, amico personale e sostenitore di Adolf Hitler
 Franz Hanfstaengl – pittore, litografo e fotografo tedesco